Baham bezeichnet

einen Stern im Sternbild Pegasus, siehe Biham (Stern)
eine Stadt in Kamerun, siehe Baham (Kamerun)